ledina (zemljište)
 Ledina (naselje)
 Ledina (album)
 Ledina (2003.)